Die Liste der Städte in Bulgarien bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren städtischen Siedlungen und Gemeinden des südosteuropäischen Staates Bulgarien.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Bulgarien ist Sofia mit einer Einwohnerzahl von 1.183.454 (Stand 7. August 2021). Damit leben 18,2 % der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.

Städte nach Einwohnerzahl 
Die folgende Tabelle enthält:
 die städtischen Siedlungen über 15.000 Einwohner (Stand 2021),
 ihre Namen in deutscher Transkription
 und in Bulgarisch,
 die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ)
 vom 4. Dezember 1985
 vom 4. Dezember 1992
 vom 1. März 2001
 vom 2. Februar 2011
 vom 7. September 2021
Angeführt ist auch der Bezirk (Oblast), zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige namensgebende zentrale städtische Siedlung (im Sinne des bulgarischen Statistikamtes) im engeren Sinne – die Kernstadt – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne, das heißt ohne weitere politisch zur Stadt gehörende Ortschaften.

Die Hauptstädte der Bezirke sind mit * markiert.

(VZ = Volkszählung, S = Schätzung, B = Berechnung)

Quelle: Nationales Amt für Statistik Bulgarien

Liste aller 256 bulgarischen Städte

Siehe auch 
 Liste der Bezirke in Bulgarien
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Liste der Gemeinden Bulgariens

Weblinks 
 National Statistical Institute
 Head Direction of Residential Registration and Administrative Service
 City Population: Städte, Gemeinden und Orte in Bulgarien
 Population Statistics: Division of Bulgaria

Einzelnachweise 

 
Bulgarien